Francesco Ferrara (1767-1850) – abate e storico italiano
 Francesco Ferrara (1810-1900) – economista e senatore del Regno d'Italia nella XIV legislatura
 Francesco Ferrara (1908-1974) – giurista italiano
 Francesco Ferrara (1954) – deputato italiano

Pagine correlate

Francesco Ferrari